Аральск:

 Аральск — город в Кызылординской области Казахстана.
 Аральск — бывший аэропорт местных воздушных линий в Кызылординской области Казахстана.